Gerry Weber Open 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Филипп Кольшрайбер
 в парном разряде —  Рохан Бопанна и  Айсам-уль-Хак Куреши

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец не смог подтвердить свой статус, уступив в четвертьфинале прошлогоднему чемпиону Филиппу Кольшрайберу. Немцу эта победа, впрочем, также не принесла дальнейших успехов: уже в следующем матче он уступил соотечественнику Томми Хаасу, который затем завоевал и общий титул, переиграв в финале Роджера Федерера. Благодаря этой победе Хаас завоевал свой первый титул за 36 месяцев (причём последний раз он побеждал также в Халле), а Федерер уступил свой второй подряд финал на местных кортах (до этого не зная поражений здесь в пяти решающих матчах подряд).

Парный титул вновь достался Айсаму-уль-Хаку Куреши, защитившему свой прошлогодний титул в качестве первого сеянного. Его партнёров, однако, выступил не Рохан Бопанна, с которым был выигран турнир-2011, а Жан-Жюльен Ройер из Нидерландов. Бопанна же и вовсе не принял участия в соревновании-2012. Пакистанец и нидерландец начали турнир с двух побед на решающих тай-брейках, но в дальнейшем побеждали более уверенно; в финале Айсам и Жан-Жюльен переиграли альянс Скотт Липски / Трет Конрад Хьюи.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Хаас обыграл  Роджера Федерера со счётом 7-6(5), 6-4.
 Хаас выигрывает 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер уступает 1-й финал в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л.Лацко
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К.Кравчук
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я.Ниеминен
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л.Кубот
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Д.Браун
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Ф.Кольшрайбер
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б.Беккер
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В.Троицки
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Т.Хаас
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2= 
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б.Томич
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=r
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М.Зверев
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М.Гранольерс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Надаль
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л.Лацко
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л.Кубот
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Ф.Кольшрайбер
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Т.Бердых
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= В.Троицки
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Т.Хаас
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= М.Гранольерс
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р.Надаль
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Ф.Кольшрайбер
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Т.Бердых
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Т.Хаас
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Ф.Кольшрайбер
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Т.Хаас
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер''' обыграли  Трета Конрада Хьюи /  Скотта Липски со счётом 6-3, 6-4.
 Куреши выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ройер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2012 года
2012